Delta IV är beteckningen på en familj flerstegsraketer som tillverkas av Boeings Integrated Defense Systems-division i Decatur, Alabama. Raketen utvecklades för USAFs Evolved Expendable Launch Vehicle-program (EELV) och för kommersiella satellitkunder, och är avsedd att sänka kostnaderna samt förenkla uppskjutningar. Delta IV finns i fem versioner: Medium, Medium+ (4,2), Medium+(5, 4), och Heavy. Dessa versioner är skräddarsydda för specifika nyttolaster, uppgifter och massa.

Raketerna monteras ihop i Horizontal Integration Facility och skjuts upp från LC-37B vid Cape Canaveral AFS och SLC-6 vid Vandenberg AFB.

Beskrivning
Första steget av Delta IV består av en, eller i Heavy-modellen tre, boosterraketer (Common Booster Core) som drivs av Rocketdynes raketmotor RS-68. Till skillnad från de flesta förstastegsmotorer, som förbränner fasta raketbränslen eller fotogen, förbränner RS-68 flytande väte och flytande syre.

RS-68 är den första stora raketmotorn som drivs med flytande bränslen som utvecklats i USA sedan rymdfärjans SSME-motor från 1970-talet. Huvudmålet med RS-68 var att sänka kostnaderna jämfört med SSME. Den specifika impulsen hos RS-68 är något lägre än hos SSME, men utvecklingstiden, komponentantalet, totalkostnad och ihopmonteringstiden har alla reducerats till en bråkdel av SSME, trots att RS-68 är betydligt större.

Medium
Normalt brukar RS-68-motorn drivas i 102% av sin specificerade effekt de första minuterna, för att sedan strypas till 58% tills huvudmotorn stängs av.

Heavy
Hos Heavy-varianten stryps den centrala CBC-motorn till 58% ungefär 50 sekunder efter start, medan de två booster-CBC:erna fortsätter på 102%. Detta gör att det centrala CBC-steget sparar bränsle och kan brinna längre. Strax innan boostermotorerna brunnit ut stryps de till 58%. Efter att boostermotorerna brunnit kopplas de loss från förstasteget, varpå denna drivs upp till 102% effekt, för att senare strypas till 58% den sista biten av resan före avstängning.

Uppskjutningar

Källor

Boeing
United Launch Alliance
Rymdraketer